U 10 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
 U 10 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 U 10 (Bundeswehr), Duitse hedendaagse onderzeeboot.
 U10 (Berlijn), metrolijn
 onder 10, leeftijdsgroep